In fisica, con il termine momento angolare orbitale si intendono due concetti molto diversi:

 Momento angolare orbitale (meccanica quantistica)
 Momento angolare orbitale (meccanica celeste)